IFC kan syfta på:

 IFC – ett neutralt och öppet filformat som gör det möjligt att fritt byta information mellan CAD-program och andra mjukvaror, se Industry Foundation Classes
 IFC – en internationell europeisk fotbollsturnering International Football Cup  för klubblag, se Intertotocupen
 IFC – en internationell finansinstitution International Finance Corporation med uppgift att främja utvecklingsländers utveckling av sina privata sektorer, se Internationella finansieringsbolaget
 IFC (TV-kanal) – en amerikansk TV-kanal

Se även
Two International Finance Centre – en skyskrapa i Hongkong